Лігво:

 Лігво — кубло, прихист, заглиблення або інше місце в землі, де живе тварина.
 «Лігво» () — американський телесеріал про вампірів з гомосексуальним ухилом, вироблений телеканалом «Here!» і орієнтований, перш за все, на гомосексуалів.

Див. також 
 Барліг

Примітки